Ein Aktionszentrum im pädagogischen und kulturellen Sinn ist eine Einrichtung, in der das aktive Handeln im Bildungs- und Kulturprozess Vorrang vor dem passiven Hören hat. Daher stehen im Bereich der Pädagogik oftmals erlebnispädagogische Ansätze im Mittelpunkt. Auch im Bereich der Kultur geht es um die enge Vernetzung von Kommunikation und Aktion, die zum Beispiel entwicklungs-, umwelt- oder sozialpolitische Prozesse voranbringen sollen.

Bekannte Aktionszentren sind:
 das Aktionszentrum Benediktbeuern der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern, das sich als Einrichtung religiös-erlebnispädagogischer Jugendbildung versteht.
 das Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrum eV (KAZ), das sich als Kulturzentrum in Göttingens Innenstadt versteht.
 das Hamburger Aktionszentrum Dritte Welt eV, das entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit leistet.
 das Aktionszentrum BioTOP in Berlin-Brandenburg, das sich als zentralen Stelle für alle Belange der Biotechnologie in dieser Region bezeichnet.
 das Aktionszentrum Arme Welt e.V. (AAW) in Tübingen, das sich für gerechte Entwicklungspolitik einsetzt.
 das Aktionszentrum Umweltschutz in Berlin (AZU) ist eine unabhängige Bürgerberatungsstelle zu den Themen Umweltschutz, Energieeinsparung, Lärm- und Schallschutz.

Quellen 

Erlebnispädagogik
Kulturelle Organisation (Deutschland)